Qwilfish és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus aigua i verí. El seu nom és una combinació dels mots anglesos quill («pua») i fish («peix»). És una espècie «globus», igual que Igglybuff, Jigglypuff, Wigglytuff i Drifloon. És un dels Pokémon que no apareixen a Pokémon LeafGreen. Qwilfish va aparèixer per primera vegada a Pokémon Gold i Pokémon Silver.

Referències

Enllaços externs 
 

Pokémon de tipus aigua
Pokémon de tipus verí